Plonka peut faire référence à :

Patronymes  
 Gerlind Plonka-Hoch, mathématicienne appliquée allemande.
 Beata Kempa (née Płonka en 1966), femme politique polonaise.
  (né en 1992), joueur de football polonais.
  (1895–1940), officier polonais.

Toponymes 
voir .
 Płonka-Kolonia, un village polonais de la gmina de Rudnik
 Płonka (Lublin), un village polonais de la gmina de Rudnik
 Płonka Poleśna, un village polonais de la gmina de Rudnik
 , village polonais de Podlaskie.
 , village polonais de Łapy.